

Ludzie 
 Elisha Otis – konstruktor pierwszej bezpiecznej windy pasażerskiej
 Elwell Otis – amerykański generał wojny hiszpańsko-amerykańskiej i amerykańsko-filipińskiej
 Harrison Gray Otis – publicysta Los Angeles Times
 James Otis – prawnik w kolonialnym Massachusetts
 William Otis – wynalazca koparki z napędem parowym
 Otis R. Bowen – były gubernator Indiany
 Otis Redding – muzyk
 Otis Grant – bokser

Postacie fikcyjne 
 Otis – postać z filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra, zagrana przez Édouarda Baera (aluzja do wynalazcy windy)
 Jan Otis – elektronik, członek załogi "Goliatha" z Testu pilota Pirxa
Otis Milburn – główny bohater serialu Sex Education

Firmy 
 Otis – największa na świecie firma produkująca windy i schody ruchome.

Miejscowości w USA 
 Otis – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Washington
 Otis – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Otis – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Otis – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire

Gminy w USA 
 Otis (ang. Otis Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Otis (ang. Otis Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Otis (ang. Otis Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean

Inne 
 Otis – rodzaj ptaków z rodziny dropiowatych, do którego zalicza się jeden gatunek: drop zwyczajny (Otis tarda)
 Otis  – jeden z gigantów
 Otis – demon Goecji
 Otis – singel Jay-Z i Kanye Westa z ich wspólnego albumu Watch the Throne.